Чемпионат Люксембурга по футболу 1961/1962 — 48-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1961/1962
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1961 году
1962 год в Люксембурге